Фидеикомисс:

 Фидеикомисс — в германском праве завещательное распоряжение.
 Фидеикомисс — вид завещания в Римском праве.